Stonewall peut faire référence à plusieurs choses :

Toponymes

Stonewall, une ville du Manitoba

Stonewall, une ville de Caroline du Nord ;
 Stonewall, une ville de Louisiane ;
 Stonewall, une ville du Mississippi ;
 Stonewall, ville située en Oklahoma ;
 Stonewall, une census-designated place du comté de Gillespie, au Texas ;
 Le comté de Stonewall au Texas.

Films 
 Stonewall film tourné en 1995 ;
 Stonewall, film dramatique américain produit et réalisé par Roland Emmerich sorti en 2015 ;

Autres 
 Stonewall Jackson, surnom de Thomas Jonathan Jackson, officier américain dans la guerre de Sécession.
 Les émeutes de Stonewall en 1969, lorsque des homosexuels s'opposèrent aux forces de police à New York :
 Stonewall Inn, le bar où eurent lieu les émeutes.
 Stonewall, association LGBT britannique ;
 Stonewall, personnage des X-Men ;
 Attaque Stonewall, une stratégie d'attaque au jeu d'échecs.
CSS Stonewall, navire-bélier cuirassé construit à Bordeaux en 1863 pour la marine des États confédérés.
 L'hôtel Stonewall Jackson, hôtel situé à Staunton, en Virginie (États-Unis).

Références 

Homonymie de toponyme